Чагил Уяр (Çağıl Uyar; народився 18 грудня 1986 р.) — турецький хокеїст , воротар. Виступає за «Башкент Їлдизлари 
Чагил – дрібнорозчленоване скупчення пісків
 Чагил - річка в Башкортостані
 Чагил - місто у Туркменістані.